Lista portów lotniczych na Malediwach, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Airports in the Maldives. World Aero Data.
 . The Airport Guide.
 Airports in the Maldives. Great Circle Mapper.

 
Malediwy